Иа́ред (, Ерэд бен Маалал’эль) — потомок Сифа, старший сын Малелеила, отец Еноха.

Варианты написания имени 
Помимо написания Иаред и Ерэд встречаются написания:
 Йаред
Яред
Аред
 Ирад

Биография 
Родился в 460 году от сотворения мира (3301 год до н. э.), умер в возрасте 962 лет, в 1422 году от сотворения мира (2339 год до н. э.). Это второй максимальный по продолжительности срок жизни библейского патриарха. Согласно Книге Бытия, больше прожил лишь внук Иареда Мафусаил. С именем Иареда связано крылатое выражение «А́редовы ве́ки» — очень долгий срок жизни.

В Книге Юбилеев:
 упоминается жена Иареда — Барака, дочь Разузаила и (не названной по имени) тётки Разузаила.
 упоминается племянница Иареда Адни от (не названной по имени) сестры.

Иаред является духовным преемником Маалалэля (Малелеила).

Примечания

Ссылки 
 
 

Праотцы
Библейские долгожители
Персонажи Книги Бытия